Trifýlli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Trifýlli (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Grevenón, 
 Trifýlli (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar